Красный Кавказ:

 «Красный Кавказ» — литературно-инструкторский поезд ВЦИК во время гражданской войны.
 «Красный Кавказ» — лёгкий крейсер Черноморского флота ВМФ СССР.
 «Красный Кавказ» — советский большой противолодочный корабль проекта 61.

Примечания